Oaș se poate referi la:

 Oaș, sat în județul Cluj
 Munții Oaș
 Țara Oașului, zonă etnografică
 Negrești-Oaș, oraș din județul Satu-Mare
 Călinești-Oaș, oraș din județul Satu-Mare

Oașa 
 Râul Oașa Mică, curs de apă, afluent al râului Sebeș
 Barajul Oașa, lac de acumulare pe râul Sebeș, la granița județelor Alba și Sibiu, în Munții Șureanu
 Remetea Oașului, sat în județul Satu Mare

Țara Oașului